Wit-Russisch handbalteam (mannen)
 Wit-Russisch handbalteam (vrouwen)